Hermopolis Magna
 Hermopolis – miasto w starożytnym Egipcie, stolica XV nomu (Un) w Górnym Egipcie; miasto ośmiu bóstw (Ogdoady)
Hermopolis Parva, Hermopolis Mikra
 Hermopolis – miasto w starożytnym Egipcie, stolica III nomu (Amenti) w Dolnym Egipcie, obecne Kom el-Hisn
 Hermopolis – miasto w starożytnym Egipcie, stolica VII nomu (A-ment) w Dolnym Egipcie, obecny Damanhur
 Hermopolis (Hermopolis Bahu) – miasto w starożytnym Egipcie, stolica XV nomu (Tehut) w Dolnym Egipcie, obecna Baqliya
Tytularne stolice biskupie
 Hermopolis Maior (Hermopolis Magna)
 Hermopolis Parva

Zobacz też 
 Hermupolis
 eparchia Al-Minja (łac. Eparchia Hermopolitanus, eparchia hermopolitańska) – eparchia Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego w Egipcie, z siedzibą w pobliżu starożytnego Hermopolis Magna)